Жёлтое — село в Саракташском районе Оренбургской области, административный центр Жёлтинского сельсовета.

География 
Находится на левом берегу реки Сакмара на расстоянии примерно 20 километров по прямой на юго-восток от районного центра посёлка Саракташ.

История 
Село возникло в 1742 году как военное поселение форпост Жёлтый в связи с созданием по Уралу и Сакмаре военно-охранных линий. Своё наименование он получил по почве, в которой преобладала жёлтая глина. Среди первопоселенцев было много русских. В 1768 году из Казанской губернии были присланы салтанаульские ногайцы. В 30-е годы XIX века в Жёлтое из Самарской губернии переселилось также около трёх десятков мордовских семей. Вскоре сюда же переехали салтанаульские татары с речки Всель. В середине XIX века Жёлтое стало селом. По переписи 1866 года здесь насчитывалось 204 двора и 1416 жителей. В селе были две мечети, одна часовня.

Население 
Население составляло 930 человек в 2002 году (русские 30 %, татары 61 %), 777 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района